We Three – album di Roy Haynes del 1959
 We Three – album di Stanley Cowell del 1989
 We Three (My Echo, My Shadow and Me) – singolo di Frank Sinatra del 1940